Le terme skin signifie peau en anglais. Il est repris dans plusieurs contextes :
 Les skins, habillages ou thèmes en français, sont des images ou des données qui permettent de personnaliser un logiciel ou un jeu vidéo.
 On désigne souvent par l'abréviation skins, les skinheads (sub-culture ouvrière né en Grande-Bretagne vers 1969).
 Skin, personnage de l'Univers Marvel.
 Un skin est un adhésif décoratif imprimé, permettant de personnaliser et de protéger un objet (souvent hi-tech, par exemple un iPod ou un ordinateur portable). Un skin est très souvent fabriqué avec du vinyle microstructuré et plastifié après impression.
 Skin, manga médical en cours de parution depuis 2006.

Cinéma et télévision 
 Skin est un film belge réalisé par Guido Henderickx en 1987.
 Skin est un court métrage canadien réalisé par Colin Campbell en 1991.
 Skin est un court métrage britannique réalisé par Vincent O'Connell en 1995.
 Skin est un documentaire américain réalisé par Rita K. Sanders en 2002.
 Skin est une série télévisée britannique créée en 2003.
 Skin est un court métrage australien réalisé par Claire McCarthy en 2007.
 Skin est un film britannico-sud-africain réalisé par Anthony Fabian en 2008.
 Skin est un film néerlandais réalisé par Hanro Smitsman en 2008.
 Skin est un film américain réalisé par Guy Nattiv en 2018.
 Skin est un court-métrage oscarisé, réalisé par Guy Nattiv et Jaime Ray Newman sorti en 2018.

Musique 
 Skin, de son vrai nom Deborah Dyer, chanteuse du groupe Skunk Anansie.
 Skin, album de Peter Hammill, sorti en 1986.
 Skin, groupe japonais formé en 2007.
 Skin, chanson de Rihanna sorti en 2010.
 Skin, album de Flume, sorti en 2016.

Voir aussi 
 
 L'album posthume Skins de XXXTentacion, sorti le .

Homonymie de titre